Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь (, до 2001 года — Начальник Главного штаба) — первый заместитель министра обороны, который назначается и освобождается от должности президентом по рекомендации министра обороны. Начальник Генерального штаба подчиняется министру обороны и несёт персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Генеральный штаб. Начальник Генерального штаба является непосредственным военным начальником всего личного состава Вооружённых сил, а при обеспечении Генерального штаба в военное время от имени Президента Республики Беларусь стратегическим управлением военной организации государства — высшим начальников войск и воинских формирований.

Функциональные обязанности 
 руководит Генеральным штабом и организует его работу;
 осуществляет оперативное управление Вооружёнными Силами;
 организует в установленном порядке перевод Вооружённых Сил с мирного на военное время;
 организует проверки боевой и мобилизационной готовности в Вооружённых Силах;
 руководит боевым дежурством в Вооружённых Силах и контролирует выполнение стоящих перед ними задач;
 контролирует исполнение законодательства Республики Беларусь в Вооружённых Силах;
 организует оперативно-мобилизационную подготовку в Вооружённых Силах, руководит обеспечением их боевой и мобилизационной готовности к выполнению задач по обеспечению
 военная безопасность и вооружённая оборона Республики Беларусь, её суверенитета, независимости и территориальной целостности;
 издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, даёт распоряжения, организует и проверяет их исполнение. Выполняя указания министра обороны, отдаёт приказы от его имени;
 участвует в реализации кадровой политики, направленной на укомплектование Вооружённых Сил квалифицированными специалистами, в пределах своих полномочий обеспечивает их подбор, расстановку и профессиональную подготовку;
 распределяет обязанности между своими заместителями, определяет обязанности руководителей структурных подразделений Генерального штаба;
 утверждает положения о структурных подразделениях Генерального штаба;
 действует без доверенности от имени Генерального штаба, представляет его интересы в государственных органах и иных организациях, распоряжается в установленном порядке своими средствами и закреплённым за ним имуществом, выдаёт доверенность на представление интересов Генерального штаба сотрудникам;
 издаёт в установленном порядке в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами и другими организациями, и организует проверки их исполнения;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Список

Начальники Главного штаба 
 Николай Павлович Чуркин (1992—1994)
 Леонид Семёнович Мальцев (1994—1995)
 Александр Петрович Чумаков (1995—1997)
 Михаил Фёдорович Козлов (1997—2001)

Начальники Генерального штаба 
 Сергей Петрович Гурулёв (2001—2009)
 Пётр Николаевич Тихоновский (2009—2013)
 Олег Алексеевич Белоконев (2014—2019)
 Александр Григорьевич Вольфович (2020—2021)
 Виктор Владимирович Гулевич (с 2021)

Ссылки 
 Палажэнне аб Генеральным штабе Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
Начальники Генштаба Вооружённых Сил РБ